

Geografia 
 Blanca (Colorado)
 Blanca (lago)
 Blanca (Spagna)
 Blanca (isola)

Persone 
 Blanca Marsillach, attrice spagnola
 Blanca Suárez, attrice spagnola
 Blanca Soto, attrice e modella messicana
 Blanca Portillo, attrice spagnola
 Blanca Rosa Welter, attrice statunitense
 Blanca Parés, attrice spagnola
 Blanca Romero, attrice spagnola

Televisione 
 Blanca - miniserie televisiva colombiana del 2016
 Blanca - serie televisiva italiana del 2021